Жустін Енен-Арденн була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі через цитомегаловірус.

Амелі Моресмо виграла титул без боротьби, оскільки її суперниця по фіналу Вінус Вільямс знялась через розтягнення лівої щиколотки. Для Моресмо це був перший титул за рік і одинадцятий за кар'єру.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Ladies German Open, одиночний розряд
WTA German Open